De Phaethornithinae (heremietkolibries) is een van de vijf onderfamilies die onderdeel zijn van de kolibriefamilie Trochilidae. Deze onderfamilie is weer onderverdeeld in zes geslachten:
 Geslacht Anopetia: (1 soort: oranjestuitheremietkolibrie)
 Geslacht Eutoxeres: (2 soorten haaksnavelkolibries)
 Geslacht Glaucis: (3 soorten heremietkolibries)
 Geslacht Phaethornis: (27 soorten heremietkolibries)
 Geslacht Ramphodon: (1 soort: zaagsnavelheremietkolibrie)
 Geslacht Threnetes: (3 soorten baardkolibries)

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Phaethornithinae en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries